Ястремська — польське та українське прізвище.

 Ястремська Даяна Олександрівна ( 2000) — українська тенісистка.
 Ястремська Ольга (1906—2002) — українська концертова співачка.
 Ястремська Світлана Олександрівна ( 1970) — український науковець, педагог.

Див. також 
Ястремський